Robert Reed (acteur), een Amerikaans acteur
 Robert Reed (muzikant), een Brits muzikant
 Robert Reed (schrijver), een Amerikaans auteur